Дивізіон 1: 1992 — сезон у Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 32 клуби, розділені на чотири групи. Сезон проходив за складною системою, включаючи весняний етап і осінній. Розпочався у квітні й завершився в листопаді 1991 року.

Переможцями змагань у групах весною стали клуби ІФК Сундсвалль, «Браге», «Геккен» (Гетеборг) і Гальмстад БК.

Турнірні таблиці

Весна

Північна група

Східна група

Західна група

Південна група

Осінь

Кваліфікація в Аллсвенскан

Північна група

Східна група

Західна група

Південна група

Плей-оф на підвищення

Раунд 1
Кваліфікаційні ігри, щоб визначити, які команди будуть зустрічатися один з одним у 2-му раунді.

Раунд 2
 «Юргорден» ІФ (Стокгольм) — Дегерфорс ІФ 3:1, 0:2
 ГАІС Гетеборг — «Ергрюте» ІС (Гетеборг) 1:2, 0:2
 ІФК Лулео — «Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг) 2:1, 2:4
 Гельсінгборгс ІФ — ІФК Сундсвалль 3:0, 6:1

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Архів

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1992 у шведському спорті